Итагуари ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Анаполис. Население составляет 4607 человек на 2006 год. Занимает площадь 135,525 км². Плотность населения — 34,0 чел./км².

История 
Город основан в 1946 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 20.534.411,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.558,14 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,720 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс